UC 2 oder UC-2 bzw. UC2 steht für:

 SM UC 2, ein U-Boot der Kaiserlichen Marine.
 UC 2 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, ursprünglich als B 6 im Dienst der norwegischen Marine
 UC 2, eine chemische Verbindung von Uran(IV)-carbid

UC002